

Geografia 
 Catena montuosa di Kyrenia – catena montuosa lungo la costa settentrionale di Cipro
 Distretto di Kyrenia – distretto di Cipro
 Kyrenia – comune di Cipro, noto anche come Girne, capoluogo del distretto omonimo

Altro 
 Castel Kyrenia – fortificazione a Kyrenia
 Nave di Kyrenia – relitto di una nave mercantile del IV secolo a.C.
 Porta di Kyrenia – porta nelle mura di Nicosia, a Cipro del Nord